Ве́ра-Кру́ш (, «Істинний Хрест») — португальська власна назва. Іспанський варіант — Вера-Крус.

Топоніми

Вера-Круш (Авейру) — колишня парафія.
 Глорія-і-Вера-Круш — парафія.